Betzwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Betzwieser (1929–1993), deutscher römisch-katholischer Priester
 Thomas Betzwieser (* 1958), deutscher Musikwissenschaftler